Лочки Врх може бити:

 Лочки Врх (Бенедикт), насељено мјесто у општини Бенедикт, Република Словенија
 Лочки Врх (Дестрник), насељено мјесто у општини Дестрник, Република Словенија